Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2016 — двадцать четвертый розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим сезоном, чемпионат покинули благовещенский «Амур», новосибирская «Сибирь», ижевская «Удмуртия» и саранская «Мордовия», зато в Москве был сформирован новый клуб «ЦСКА», который решением Трековой комиссии МФР был сразу допущен в суперлигу, кроме того, в чемпионат России заявился казахстанский клуб «Сокол».

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Текущие результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Текущие результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею